Llámase Flaviano a cualquier miembro de la dinastía Flavia de tres emperadores romanos de final del siglo I.

Oficiales 
 Flaviano (alcalde de Egipto) - alcalde egipcio del siglo IV

Líderes religiosos 
 Flaviano de Ricina (fl. ca. siglo III), obispo en Italia
 Flaviano I de Antioquía (c. 320–404)
 Flaviano de Constantinopla (muerto en 449)
 Fravita de Constantinopla (muerto en 489)
 Flaviano II de Antioquía (muerto en 518)
 Flaviano de Autun (siglo VII)

Mártires Cristianos 
Flaviano es el nombre de algunos mártires del período de la persecución romana a los cristianos, hasta el inicio del siglo IV. Por lo menos cinco pueden ser identificados en los registros de mártires:
 Flaviano de Civitavecchia, cuya fiesta se conmemora en 30 de enero.
 Flaviano de Ancona, cuya realidad histórica no fue aún comprobada (Saxer, p. 582).
 Flaviano de Novioduno (Rumanía), registrado en un martiriológio con la muerte en 25 de mayo.
 Flaviano, alcalde de Roma, que habría vivido el tiempo de Juliano, y, por su fe, habría sido exiliado y martirizado.
 Flaviano de Cartago, amigo y compañero de martirio de Montano y Lucio de Cartago, cuya muerte se dio en 25 de mayo de 259.
 Flaviano Gutemberg do Nascimento Silva